Кравково — название населённых пунктов:

Россия 
 Кравково — село в Никольском районе Пензенской области.
 Кравково — село в Николаевском районе Ульяновской области.